Bon Pastor (metrostation), een station van de metro van Barcelona
Bon Pastor (wijk), wijk binnen het district Sant Andreu